

Geografia

Austria 
 St. Valentin – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten

Włochy 
 St. Valentin auf der Haide – miejscowość

Zobacz też 
 Grafenbach-St. Valentin
 Sankt Valentin
 św. Walenty